Enjōji ist der Familienname folgender Personen:

 Enjōji Jirō (1907–1994), japanischer Journalist
 Maki Enjōji, japanische Mangaka